Jack:

 
 Jack — английское название игральной карты «валет».
 JACK Audio Connection Kit или просто «JACK» — звуковой сервер-демон.
 Jack («джек») — название аудио разъёмов.
 Jack («Джек») — веб-комикс американского художника-фурриста Дэвида Хопкинса.
 Jack — набор решений, предназначенный для моделирования цифровых манекенов и оценки соответствия требованиям эргономики конструкции изделия, технологических процессов и операций технического обслуживания
 Jack-in-the-box — детская игрушка.

См. также